Arquetipo puede hacer referencia a:
Filosofía
 Arquetipo, patrón ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos.

Psicología analítica
 Arquetipo, patrones e imágenes arcaicas universales que derivan de lo inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica del instinto, según el psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung.
 Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, conjunto de obras de Jung incluidas en el primer tomo del noveno volumen de su Obra completa.

Teoría de sistemas
 Arquetipo sistémico, patrones de comportamiento de un sistema.